Змагання з плавання на 200 метрів батерфляєм серед чоловіківна Олімпіаді 2008 року проводилися з 11 по 13 серпня у Пекінському національному плавальному комплексі.

Медалісти

Рекорди 
До початку змагань світовий і олімпійський рекорди були такими:

Під час змагань у цій дисципліні були встановлені олімпійські або світові рекорди:

Запливи

Відбіркові 
 11 серпня 2008, з 19:07 до 19:41 за місцевим часом (UTC +8)

Півфінали 
 12 серпня 2008, з 11:04 до 11:26 за місцевим часом

Фінал 
 13 серпня 2008, в 10:21 за місцевим часом

Батерфляй, чоловіки, 200 м